Holstein Kiel (celým názvem Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Kiel ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Od sezóny 2017/18 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Holstein-Stadionu s kapacitou 15 034 diváků. Klubové barvy jsou červená, modrá a bílá.

Oficiálně byl založen 7. června 1917 po fúzi klubů SV Holstein Kiel (založeného v roce 1902) a 1. Kieler FV 1900 (založeného v roce 1900). Největším úspěchem klubu je mistrovský titul ze sezóny 1911/12, kdy ve finále německého mistrovství porazil mužstvo Karlsruher FV poměrem 1:0. Holstein je také dvojnásobným vicemistrem Německa, a to ze sezón 1909/10 (prohra ve finále s Karlsruher FV poměrem 0:1 po prodloužení) a 1929/30 (prohra ve finále s Herthou BSC poměrem 4:5).

V sezóně 2020/21 poprvé dosáhl semifinále Poháru DFB, když ve čtvrtfinále přehrál poměrem 3:0 Rot-Weiss Essen. Již předtím v lednu vyřadil v penaltovém rozstřelu Bayern Mnichov.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené, ženského fotbalu, tenisu a cheerleadingu.

Historické názvy 
Zdroj: 

Kieler
 1900 – Kieler FV 1900 (Kieler Fußballverein von 1900)
 1902 – 1. Kieler FV 1900 (1. Kieler Fußballverein von 1900)
 1917 – fúze s SV Holstein Kiel ⇒ zánik

Holstein
 1902 – FC Holstein Kiel (Fußballclub Holstein Kiel)
 1908 – FV Holstein Kiel (Fußballverein Holstein Kiel)
 1914 – SV Holstein Kiel (Sportverein Holstein Kie)
 1917 – fúze s 1. Kieler FV 1900 ⇒ zánik

Po fúzi
 1917 – Kieler SV Holstein (Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900)

Získané trofeje 
 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 1× )
 1911/12
 Norddeutsche Fußballmeisterschaft ( 6× )
 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1925/26, 1926/27, 1929/30
 Gauliga Schleswig-Holstein ( 2× )
 1942/43, 1943/44
 SHFV-Pokal ( 16× )
 1960/61‡, 1961/62‡, 1965/66‡, 1977/78, 1982/83, 1990/91, 1993/94, 1995/96, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2013/14, 2016/17 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Nordmark
 1939–1940: Gauliga Nordmark – sk. 1
 1942–1944: Gauliga Schleswig-Holstein
 1947–1963: Fußball-Oberliga Nord
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Nord
 1974–1978: Fußball-Oberliga Nord
 1978–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1994: Fußball-Oberliga Nord
 1994–1996: Fußball-Regionalliga Nord
 1996–1998: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 1998–2000: Fußball-Regionalliga Nord
 2000–2001: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 2001–2007: Fußball-Regionalliga Nord
 2007–2008: Fußball-Oberliga Nord
 2008–2009: Fußball-Regionalliga Nord
 2009–2010: 3. Fußball-Liga
 2010–2013: Fußball-Regionalliga Nord
 2013–2017: 3. Fußball-Liga
 2017– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Holstein Kiel II 
Holstein Kiel II, dříve znám také pod názvem Holstein Kiel Amateure, je rezervním týmem Kielu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1960/61, kdy se v Amateurlize (tehdejší 2. nejvyšší soutěž) umístil na 1. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1953–1954: 2. Amateurliga Schleswig-Holstein Ost/Förde
 1954–1955: 2. Amateurliga Schleswig-Holstein Ost/Eider
 1955–1963: Amateurliga Schleswig-Holstein
 1963–1964: 2. Amateurliga Schleswig-Holstein Ost/Eider
 1964–1968: Amateurliga Schleswig-Holstein
 1968–1969: Landesliga Schleswig-Holstein
 1969–1975: Verbandsliga Schleswig-Holstein Nord
 1975–1976: Bezirksliga Schleswig-Holstein Ost
 1976–1977: Bezirksklasse Schleswig-Holstein Ost/Förde
 1977–1983: Bezirksliga Schleswig-Holstein Ost
 1983–1984: Bezirksklasse Schleswig-Holstein Ost/Eider
 1984–1985: Bezirksklasse Schleswig-Holstein Ost/Förde
 1985–1986: Bezirksklasse Schleswig-Holstein Ost/Eider
 1986–1989: Bezirksliga Schleswig-Holstein Ost
 1989–1993: Landesliga Schleswig-Holstein Nord
 1993–1994: Verbandsliga Schleswig-Holstein
 1994–1996: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 1996–1998: Verbandsliga Schleswig-Holstein
 1998–1999: Landesliga Schleswig-Holstein Nord
 1999–2002: Verbandsliga Schleswig-Holstein
 2002–2004: Fußball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein
 2004–2007: Fußball-Oberliga Nord
 2007–2008: Verbandsliga Schleswig-Holstein
 2008–2017: Fußball-Schleswig-Holstein-Liga
 2017–2018: Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein
 2018– : Fußball-Regionalliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2006/07: Z důvodu sestupu prvního mužstva do stejné soutěže byla rezerva přeřazena o soutěž níž.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1900
Holstein